Фрэнк Арми (, родился 12 октября 1918 года, Портленд, Орегон — умер 28 ноября 1992 года, Ханфорд, округ Кингс, Калифорния) — американский автогонщик. Трижды 1951—1954 годах пытался пройти квалификацию 500 миль Индианаполиса, но пробился на старт лишь раз — в 1954, заняв последнее 33 место. В гонке отстал на семь кругов и финишировал девятнадцатым и последним.

Биография 
Как и многие из его соотечественников, гоночную карьеру Фрэнк начал с гонок миджетов. К моменту начала выступлений на национальном уровне в 1950 году, он успел поучаствовать в широко разрекламированной, но неудачной попытке перенести соревнования миджетов на международный уровень — в британском туре Мировой автомобильной ассоциации миджетов () в 1948. Организовал тур миллионер Боб Топпинг, создавший для этого синдикат, состоявший из Берта Фридлоба, Генри Топпинга и Нормана Ханака. Была сформирована вышеуказанная ассоциация — WMAA и приглашены 20 гонщиков для участия в трех гонках на стадионах Стэмфорд Бридж, Вэлли и стадионе в Уимблдоне. К сожалению, состояние трасс было неудовлетворительным, да и зрители гонки не жаловали, так что все мероприятие было прекращено досрочно.

Участие в гонках чемпионата AAA в 1950 ограничилось лишь одним неудачным участием в гонке в конце ноября. В 1951 году он с ходу попытался принять участие в 500 милях Индианаполиса, но ожидаемо не прошёл квалификацию — как из-за отсутствия опыта управлениями столь мощными автомобилями, так и из-за невысокого уровня собственно автомобилей. Он успел попробовать три разных автомобиля, и если у машины Kurtis Kraft-Duray недостаточно хорошим оказался двигатель, то болиды фирм Scopa и Bardazon сами по себе были недостаточно быстры, несмотря на хороший мотор Offenhauser.

В других гонках чемпионата все поначалу было тоже не очень радужно. В гонках в Милуоки и Детройте летом и в начале осени он, как и в Индианаполисе, не прошёл квалификацию, в Денвере сумел квалифицироваться аж на шестом месте, но в гонке сошёл. Однако затем в Сан-Хосе он почти повторил квалификационный успех, стартовав восьмым, а в гонке наконец финишировал — 12-м, заработав первые 10 очков в чемпионате. В ноябре последовал ещё один сход в гонке, а ещё в одной гонке ему не удалось квалифицироваться.

В 1952 году он решил пропустить 500 миль Индианаполиса, зато в трех других гонках, где смог пробиться на старт, он однажды финишировал десятым и однажды — одиннадцатым. В 1953 наоборот, он ограничился только попыткой квалифицироваться в Инди (неудачной), а также кратковременно заменил Эдгара Элдера на трассе в Сакраменто — закончилось все заглохшим мотором в момент обратной смены пилота.

Наконец, в 1954 году третья попытка прохождения квалификации перед Инди-500 увенчалась успехом — он стартовал с последнего, 33-го места. Последним — 19-м — он и финишировал, отстав на семь кругов. В двух других гонках сезона он и вовсе не смог финишировать.

Повесив шлем на гвоздь по окончании 1954 года, он стал работать в кино и на телевидении звукоинженером. Умер в 1992 году в возрасте 74 лет.

Результаты выступлений

Инди 500

Формула-1 

|-
!rowspan=3| 
! Bardahl/Page
! Kurtis Kraft
! Duray C
!rowspan=3| 

!|

|-
! Hancock Dome
! Bardazon
!rowspan=2| Offenhauser  4,5 L4
!|

!|||||||||||||
|-
! Scopa
! Scopa
!|

!|||||||||||||
|-
! 
! Mel-Rae
! Kurtis Kraft  4000
! Offenhauser  4,5 L4
! 

|-
! 
! T.W. & W.T.  Martin
! Kurtis Kraft
! Offenhauser  4,5 L4
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Фрэнк Арми   на сайте oldracingcars.com
 Фрэнк Арми   на сайте findagrave.com

Автогонщики США
Пилоты Формулы-1 из США
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kurtis Kraft
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Bardazon
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Scopa
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты Инди-500 из США